Павел Фёдорович Родионов (1857—1908) — борзненский уездный врач, член III Государственной думы от Черниговской губернии.

Биография 
Домовладелец, землевладелец (13 десятин).

В 1884 году окончил медицинский факультет университета св. Владимира. По окончании университета служил земским врачом в Сосницком уезде. В 1892—1907 годах состоял борзненским уездным врачом. Одновременно был членом уездного училищного совета, врачом городского четырехклассного училища и членом Борзненского отделения Общества Красного Креста. Дослужился до чина статского советника.

В 1907 году был избран членом III Государственной думы от 1-го съезда городских избирателей Черниговской губернии. Входил во фракцию октябристов. Состоял членом продовольственной комиссии. Умер в 1908 году. На его место был избран М. М. Пташевский.

Источники 
 Календари Черниговской губернии на 1886—1908 годы. — Чернигов, 1885—1907.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.

Выпускники медицинского факультета Киевского университета
Земские врачи
Члены Государственной думы Российской империи III созыва